Chafadschi bezeichnet:

 Ibrahim Chafadschi (1926–2017), saudi-arabischer Dichter und Schriftsteller

 Ḫafāǧī, altorientalischer archäologischer Fundort im Diyala/Hamrin-Gebiet im heutigen Irak